(en français « point d'éclair »), également orthographié Flash Point, peut faire référence à :

Album 

 , album des  sorti le  ;
 , album de Tangerine Dream sorti en  , bande originale de .

Bande dessinée 

 , mini-série publiée par DC Comics entre  et .

Série télévisée 

 Flashpoint, série télévisée canadienne diffusée du  au  sur .

Cinéma 

 , film australien de Brian Hannant sorti en 1972 ;
 , film américain de William Tannen sorti en 1984 ;
 , film pornographique de Brad Armstrong sorti en 1998 ;
  (), film d'action hong-kongais de Wilson Yip sorti en 2007.

Voir aussi